Alan (gemeente), een gemeente in het Franse departement Haute-Garonne
Alan (hondenras), een middeleeuws hondenras, verwant aan de molosser en de Bordeauxdog
Alan Dawa Dolma, een Chinees-Tibetaanse zangeres
Alån, Zweedse rivier
Alan (fietsmerk)
Alan Douglas Borges de Carvalho, kortweg Alan genoemd, Braziliaans voetballer
 Alan Harper, een personage uit de televisieserie Two and a Half Men
 Alan Tracy, een personage uit de poppen-televisieserie Thunderbirds